Međeđa je lahko:
 Međeđa, Bosanska Dubica (Bosna in Hercegovina)
 Međeđa, Sapna (Bosna in Hercegovina)
 Međeđa, Višegrad (Bosna in Hercegovina)